Hippothoa är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Jean Vincent Félix Lamouroux 1821. Hippothoa ingår i familjen Hippothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Hippothoa